L'Open de Chine de squash masculin 2018 est l'édition masculine 2018 de l'Open de Chine qui se déroule du 5 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Les deux premières têtes de série sont les récents vainqueurs surprises de titres majeurs: Simon Rösner vainqueur du Tournament of Champions et Miguel Ángel Rodríguez vainqueur du British Open.

Le tableau est composé de 24 participants dont une wild card Wang Junjie. 

La surprise du tournoi est l'élimination en quarts de finale de l'ancien champion du monde Grégory Gaultier par Mohamed Abouelghar. Celui ci remporte son plus gros titre sur le circuit en s'imposant en finale face à Paul Coll.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash féminin 2018
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2018
Sport en Chine en 2018
Sport en septembre 2018
Squash en 2018